Прирі́чна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Прирічна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Прирічна вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Прирічна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.

Прирічна вулиця — вулиця в місті Москва.
 Прирічна вулиця — вулиця в місті Туапсе.
 Прирічна вулиця — вулиця в місті Ярославль.

Вулиці